Сазановка — название населённых пунктов:

Киргизия 
 Сазановка — до 1942 года название села Ананьево Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области.

Россия 
 Сазановка — село в Гурьевском городском округе Калининградской области.
 Сазановка — село в Пристенском районе Курской области.